Бенедикт Иоахим Хмелёвский (; 20 марта 1700, Луцк (ныне Волынской области Украины) — 7 апреля 1763, с. Фирлеев (ныне Липовка в Рогатинской общине Ивано-Франковской области Украины) — польский католический писатель XVIII века, ксёндз, каноник в Киеве, автор первой польской энциклопедии «Nowe Ateny» (рус. «Новые Афины») (1754—1764).

Биография 
Представитель шляхетского рода герба Наленч.

С 15 лет обучался в иезуитских школах Львова. В 1722 году поступил здесь же в духовную семинарию. После её окончания служил учителем при дворе магнатов, князей Яблоновских.

В 1725 году получил приход в селе Фирлееве. В середине XVIII века был ксендзом в селе Подкамень. В 1761 году стал киевским кафедральным каноником.

Творчество 
В свободное время писал популярные в тот период времени произведения. В 1728 г. написал популярный молитвенник Bieg roku całego, который на протяжении XVIII—XIX веков переиздавался более 20 раз. В 1763 г. опубликовал Гербовник «Краткий сборник гербов польских и прославленных добродетелью и учëностью поляков» (пол. «Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków»).

Посмертную известность принесла ему книга «Новые Афины» (1745—1746), изданная во Львове в 1747 году и ставшая первой польской энциклопедией, где Б. Хмелевский скомпилировал сведения более 100 авторов. Каждому разделу энциклопедии предпослано изложение его содержания в стихах.

Избранная библиография 
Бенедикт Хмелёвский — автор книг:
 Skrypty i wykłady szkolne, (1716—1724)
 Pandora deorum, dearum et mortalium virtutibus et vitiis ornata, (1720)
 Bieg roku całego, (1728, 1735, 1738, 1741, 1742, 1750)
 Ucieczka przez świętych do Boga, (1730, 1736, 1747)
 Kazania, том 1-2, (1732—1758)
 Figurae emblematicae, (1733)
 Magnum in parvo seu Summulae Theologiae speculum dogmaticae, (1737—1752)
 Wyprawa na tamten świat, (1742, книга вышла без указания автора)
 Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna, том 1-2, (1745—1746; изд. 2 дополненное, том 1-4, 1754—1756)
 Panteon albo świątnica, (1745)
 Atlas skurczony, (1746)
 Expertus Rupertus albo sekretarz skrytych tajemnic, (1746—1749)
 Kotwica w ostatniej toni, alias nowe skuteczne nabożeństwo, (1747)
 Doctor in lege Domini, (1748—1760)
 Sudor theologicus guttatim stillans, (748—1760)
 Messis aurea, sama treść świętych żywotów, (1749—1751)
 Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotami i naukami Polaków, (1763)
 Loci communes ex historia universali et mythologia, (в рукописи).

Примечания

Литература 
 Wichowa М. Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy, изд. Napis, 1999, стр. 45

Ссылки 
 ХМЕЛЕВСКИЙ ИОАХИМ БЕНЕДИКТ

Энциклопедисты Польши
Геральдисты Польши